ECU steht für:
 East Carolina University, eine Universität in Greenville, North Carolina, USA
 Ecuador, als Ländercode nach ISO 3166-1 und olympisches Länderkürzel
 Edith Cowan University, eine Universität in Perth, Western Australia, Australien
 Electronic Control Unit bezeichnet Steuergeräte oder Mikrocontroller
 Engine Control Unit, siehe Motorsteuerung
 Europacup der Ultramarathons, europäische Ultramarathon-Laufserie
 European Chess Union, der Interessenverband des europäischen Schachs
 European Clearing Union
 European Currency Unit, von 1979 bis 1998 Rechnungswährung des Europäischen Währungssystems, siehe Europäische Währungseinheit
 ÉCU The European Independent Film Festival, ein Filmfestival in Paris
 European Consultants Unit, Kurzname des E.C.U. European Consultants Unit – Europaverband der Rechts- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater – E.C.U. – Europe e.V.

EC-U steht für:
 Provinz Sucumbíos in Ecuador nach ISO 3166-2

E-Cu bezeichnet:
 als veraltete nationale Bezeichnung Kupfer für elektrotechnische Zwecke; heute international Cu-ETP oder Cu-FRHC

Écu bezeichnet:
 Écu, französische Gold- und Silbermünzen im Mittelalter

Ecu ist der Künstlername von:
 Wyny Ecu (eigentlich Werner Grosch; * 1931), deutscher Bildhauer, Maler und Buchautor

Siehe auch
 EKU

Abkürzung